Il existe des églises San Severo en Europe et ailleurs.

Église San Severo à Bardolino
 Église San Severo fuori le mura à Naples
 Église San Severo al Pendino à Naples
 Église San Severo à Pérouse
 Église Saint-Sévère (chiesa di San Severo, 820-1829 détruite) à Venise